Цукиока Ёситоси (Тайсо Ёситоси) (яп. 月岡芳年; 30 апр. 1839 – 9 июн. 1892) – японский художник. Считается последним великим мастером гравюр в жанре укиё-э. Его деятельность пришлась на две эры – последние годы эпохи Эдо и последующую эпоху Мэйдзи. Как и многие японцы той эпохи, Ёситоси интересовался западными новшествами, однако позднее стал серьёзно обеспокоен утратой многих аспектов традиционной японской культуры, в том числе упадком направления укиё-э.

Биография

Ранние годы 
Родился в городе Эдо, районе Симбаси в семье зажиточного торговца. При рождении получил имя Овария Ёнэдзиро. В возрасте трёх лет переехал жить к дяде-аптекарю. С пяти лет увлекался живописью и первоначально учился у родного дяди.

В 1850 году, в возрасте 11 лет поступил учеником к одному из крупнейших мастеров японской гравюры Утагава Куниёси, который дал ему имя Ёситоси. Во время обучения Ёситоси концентрировался на копировании техники своего учителя. Куниёси обращал особое внимание на более детализированное и реалистичное изображение объектов. Кроме того, Ёситоси изучал западные стили живописи, знакомясь с коллекцией западных картин, собранной Куниёси.

Начало творчества и рост популярности 
В 1853 году создал свою первую работу – триптих о морском сражении при Данноура в войне между Тайра и Минамото. В то время, из-за перемен в общественной жизни традиционное искусство укиё-э начало приходить в упадок и Ёситоси новых произведений не создавал вплоть до смерти своего учителя в 1861 году.

Первый успех к художнику пришёл после издания серии гравюр «Сто японских и китайских историй» (яп. 和漢百物語 - вакан хяку моногатари) в 1865 году. Ёситоси и позднее будет демонстрировать интерес к мистическим преданиям и рассказам, воспроизводя их сюжеты.

Во второй половине 1860-х годов Ёситоси создал много работ в жанре мудзан-э (яп. 無残絵) - картин с изображением жестоких сцен. Эти темы были навеяны смертью отца, а также разгоравшейся войной Босин (1868-1869 гг.). В 1866 году подготовил серию гравюр "Эймэй нидзю:хассю:ку" («Двадцать восемь убийств со стихами»), особенностью которой была детальная прорисовка сцен убийств. В неспокойные годы эстетика насилия снискала популярность среди широких слоёв населения, благодаря чему имя молодого художника стало ещё более известно в Эдо.

Творческий кризис 
К 1869 году Ёситоси был признан одним из лучших художников, работавших для гравюры, однако нестабильность в стране повлияла и на мир искусства.

Многие прежние любители традиционной гравюры укиё-э и покровители художников сошли со сцены, а мастера, ориентированные на старые традиции и духовные идеалы, стали неугодными. В начале 1870-х годов Ёситоси испытал острый творческий и душевный кризис. Нищета и безысходность повлияли на здоровье художника, и он впал в глубокую депрессию.

В 1873 году он выходит из кризиса и меняет своё имя на Ёситоси Тайсо.

В 1874—1876 годах работает иллюстратором в газете «Юбинхоти симбун», где публикует около 60 рисунков.

Во второй половине 1870-х годов Ёситоси начинает больше интересовать психологизм и персонализация изображаемых им людей.

К 1880-м годам финансовое положение художника немного налаживается, а к 1884 году у него было уже около восьмидесяти учеников.

Зрелые годы 

Ко второй половине 1880-х годов относится расцвет творчества Цукиока Ёситоси. Он пытается противостоять иностранному влиянию на искусство и обращается к национальным традициям и историческому прошлому Японии. Ёситоси много работает и создаёт одну из наиболее известных своих серий - "Цуки хякуси" ("Сто видов Луны"). Ее сюжеты посвящены событиям средневековой японской истории, запечатленным в танка, хайку, пьесах театров Кабуки и Но, исторических хрониках и преданиях.

В последние годы Ёситоси сильно болел и нуждался. В 1891 г. психологическое состояние художника опять усугубилось, и он попал в психиатрическую лечебницу, вскоре после выхода из которой, Ёситоси скончался в возрасте 53 лет 9 июня 1892 года.

Наследие 

За свою жизнь Ёситоси создал множество серий гравюр, три из которых – «Сто видов луны», «Тридцать шесть привидений» и «Тридцать два вида обычаев и нравов» содержат общепризнанные шедевры. 

Хотя спрос на его работы сохранялся, интерес к Ёситоси после его смерти начал угасать. В то время считалось, что именно художники поколения Хиросигэ были последними мастерами гравюр на дереве. Однако с начала 1980-х годов его творчество, в первую очередь, благодаря трудам Джона Стивенсона подверглось переоценке.

Известен как первый японский иллюстратор повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».

Литература 

 Штейнер Е.С. Ёситоси. - В кн. Штейнер Е.С. Без Фудзиямы. - М.: Наталис, 2006, сс. 353-360.
Eric van den Ing, Robert Schaap, Beauty and Violence: Japanese Prints by Yoshitoshi 1839–1892 (Havilland, Eindhoven, 1992; Society for Japanese Arts, Amsterdam)
 Forbes, Andrew ; Henley, David (2012). Forty-Seven Ronin: Tsukioka Yoshitoshi Edition. Chiang Mai: Cognoscenti Books. ASIN: B00ADQGLB8
 Forbes, Andrew ; Henley, David (2012). 28 Famous Murders. Chiang Mai: Cognoscenti Books. ASIN: B00AGHJVOS
 Shinichi Segi, Yoshitoshi: The Splendid Decadent (Kodansha, Tokyo, 1985) 
 T. Liberthson, Divine Dementia: The Woodblock Prints of Yoshitoshi (Shogun Gallery, Washington, 1981) 
 John Stevenson, Yoshitoshi's One Hundred Aspects of the Moon (San Francisco Graphic Society, Redmond, 1992)
 John Stevenson, Yoshitoshi's Women: The Print Series 'Fuzoku Sanjuniso''' (Avery Press, 1986)
 John Stevenson, Yoshitoshi's Thirty-Six Ghosts (Weatherill, New York, 1983)
 John Stevenson, Yoshitoshi’s Strange Tales'' (Amsterdam. Hotei Publishing 2005).

Примечания

Собрания работ 

Цукиока Ёситоси — Содержит изображения многих его работ
Цукиока Ёситоси Online
"Сто видов луны"
"Тридцать шесть привидений"

Персоналии по алфавиту
Художники Японии
Художники укиё-э
Родившиеся в Эдо